

Країни колишнього СРСР 
 Кільцева лінія (Москва)
 Велика кільцева лінія
 Кільцева лінія (Санкт-Петербург) (проект)
 Кільцева лінія (Баку) (частково побудована)
 Кільцева лінія (Харків) (проект)
 Кільцева лінія (Ташкент)
 Кільцева лінія (Мінськ) (проект)

Європа 
 Кільцева лінія (Лондон) (Circle Line)
 
 Лінія 5 Метрополітен Осло
  (Circular) Мадридський метрополітен
  (MetroSur) Мадридський метрополітен
Крім того, єдина лінія метрополітену Глазго — кільцева.

Азія 
  в Токіо
 Друга лінія Сеульський метрополітен
  Сінгапурського метрополітену
   Шанхайського метрополітену
   Пекінського метро
  Пекінський метрополітен